Сезон 1995—1996 у Національній лізі А — 99-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Грассгоппер.

Перший етап

Другий етап

Чемпіонський раунд

Втішний раунд

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 
 Тур за туром на RSSSF 

1996
Швейцарія
Швейцарія
1995 у швейцарському спорті
1996 у швейцарському спорті